Termenul „Acrobat” se poate referi la:
 
Gimnast,  iscusit în exerciții dificile, specializat în acrobație care execută exerciții grele, mai ales de echilibristică.
Persoană care face eforturi neobișnuite pentru a ieși dintr-o situație grea, dintr-o încurcătură.
 Persoană inconsecventă în comportare, în idei  în atitudini, în păreri, persoană care caută să epateze, să iasă din comun.

Legături externe

Vezi și 
 Adobe Acrobat, familie de aplicații software dedicată PDF